SGP je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Singapur
 SGP POMGRAD, slovensko gradbeno podjetje
 SGP Graditelj, slovensko gradbeno podjetje